Brouwerij De Kroon (Oirschot), een brouwerij te Oirschot.
 Brouwerij De Kroon (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst.
 Brouwerij De Kroon (Berlaar), een voormalige brouwerij te Berlaar.
 Brouwerij De Kroon (Leffinge), een voormalige brouwerij te Leffinge.
 Brouwerij De Kroon (Neerijse), erfgoed en voormalige brouwerij te Neerijse.
 Brouwerij De Kroon (Wijlre), een oude benaming van de oudste brouwerij van Nederland.
 Brouwerij De Kroon (Ukkel), een voormalige brouwerij te Ukkel.
 Brouwerij De kroon (Mechelen), een oude benaming voor Brouwerij Lamot te Mechelen.